Csang Liang (i. e. 262–189) a Nyugati Han-dinasztia stratégája
 Csang Liang (meghalt 184-ben) a sárgaturbános lázadás vezetője
 Csang Liang (meghalt 646-ban) a Tang-dinasztia tábornoka
 Csang Liang (1983) kínai kerékpáros, olimpikon
 Csang Liang (1987) kínai evezős, olimpikon
 Csang Liang (20. század) kínai filmrendező